Мужской баскетбольный турнир первого дивизиона NCAA 1940 года () — турнир по олимпийской системе, в котором 8 команд определяли национального чемпиона США по баскетболу среди студенческих мужских баскетбольных команд. Турнир начался 20 марта 1940 года, а финальная игра прошла 30 марта в Канзас-Сити (штат Миссури). В рамках турнира было сыграно 8 матчей, включая матч за третье место в Западном регионе.

В чемпионате 1940 года команда Индианского университета в Блумингтоне, под руководством тренера Бранча Маккрекена, одержала победу над Канзасским университетом со счётом 60:42 Самым выдающимся игроком турнира был назван игрок Индианы Марвин Хаффман.

Места проведения 
Следующие места были выбраны для проведения турнира 1940 года:

Региональные игры 

 20 и 21 марта
 Восточный регион, Хинкл-филдхаус, Индианаполис (Индиана)
 Западный регион, Муниципал-одиториум, Канзас-Сити (Миссури)

Финал 

30 марта
 Муниципал-одиториум, Канзас-Сити (Миссури)

Команды

Турнирная сетка

Ссылки 
 1939-40 Season Summary

Сезоны студенческого баскетбола в США
1940 год в баскетболе
